

Cinema 
 Southside – film del 2003 diretto da Billy Hayes

Geografia 
 Southside – città della Contea di Etowah e della Contea di Calhoun, Alabama (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Southside – album dei Texas del 1989
 Southside – singolo di Lil' Keke del 1997, dall'album Don't Mess Wit Texas
 South Side – canzone di Moby del 2000, dall'album Play
 Southside – album di Lloyd del 2004
 Southside – singolo di Lloyd feat. Ashanti del 2004, dall'album omonimo
 Southside – singolo di Lil Baby del 2018
 Southside – album di Sam Hunt del 2020